Gora Uzuk-Gyuni är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Uzuk-Gyuni är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Uzuk-Gyuni är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Gora Uzuk-Gyuni. Närmaste större samhälle är Hrazdan,  kilometer öster om Gora Uzuk-Gyuni. 

Trakten runt Gora Uzuk-Gyuni består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Uzuk-Gyuni är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre